Cloisonne o cloisonné (en español se pronuncia: «cloasoné») es una palabra de origen francés cuyo significado más aproximado es compartimentado y que puede referir a:

 Al cloisonné o  esmalte alveolado (al parecer de origen chino y usado principalmente para recubrir cerámicas);
 Cloisonismo , escuela francesa de fines de siglo XIX adscrita al posimpresionismo fundada Edouard Dujardin;	    
 Cloisonné (película): cortometraje mudo estadounidense realizado en el año 1913 en los Estados Unidos.
 Vidrio cloisonné: técnica artística de vidrio decorado utilizada en el modernismo catalán